Governo Menabrea può riferirsi a tre governi del Regno d'Italia guidati da Luigi Federico Menabrea:
Governo Menabrea I, in carica dal 27 ottobre 1867 al 5 gennaio 1868;
Governo Menabrea II, in carica dal 5 gennaio 1868 al 13 maggio 1869;
Governo Menabrea III, in carica dal 13 maggio al 14 dicembre 1869.